Claudio Racca (1930-2009) – regista cinematografico e direttore della fotografia italiano
Corrado Racca (1889-1950) – attore e doppiatore italiano
Dante Racca (1865-1919) – sindacalista italiano
Jorge Racca (1971) – ex cestista argentino con cittadinanza italiana
Mauro Racca (1912-1977) – schermidore italiano